Ранчо ел Кармен има више значења:

 Ранчо ел Кармен (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Кармен (Кањитас де Фелипе Пескадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику